Брат е физическо лице от мъжки пол, което се намира в кръвно родствено отношение с друго физическо лице от мъжки или женски пол по съребрена линия от втора степен.

 В религиозните среди често единоверците се наричат „братя“ и „сестри“.
 Християнските монаси са наричани братя (членове на братство)
 В преносен смисъл брат може да означава близък „по род“ или „по дух“ и възгледи човек или приятел.

Останка от старинен обичай сред много народи, „Побратимяването“, е прилагано и сред участниците в националноосвободителните движения, чрез клетвени и кръвни обреди.

Вижте също 
 Братя
 Сестра
 Побратимяване

Бележки 

Семейство
Религия